Novi pazar ou Novi Pazar peut désigner :

en Bulgarie (le nom étant écrit , avec une seule majuscule) 
 Novi pazar, une ville de l'obchtina de Novi pazar, située dans l'oblast de Choumen ;
 Novi pazar, un village de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;

en Serbie (le nom étant également écrit , avec deux majuscules) 
 Novi Pazar, une ville située dans le district de Raška.
 Sandjak de Novipazar, une province ottomane autour de cette ville.